

Sigle 

 CFE – acronimo con cui è chiamato il Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe)
 Compagnie d'Entreprises CFE  – società di costruzioni belga
 Common Firmware Environment interfaccia di trasferimento bootloader dei SoC Broadcom

Codici 

 CFE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Aulnat, Clermont-Ferrand, Francia